Corsano ima više značenja:
 Corsano, Avellino
 Corsano, Lecce
 Corsano, Massa-Carrara
 Corsano, Salerno